Коккина́кис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Коккинакис, Василис (в монашестве Паисий; род. 1981) — греческий епископ.
 Коккинакис, Танаси (род. 1996) — австралийский теннисист.
 Коккинакис, Феодорос (в монашестве Афинагор; 1912—1979) — греческий церковный деятель.

См. также 
 Коккинаки